Ivo Felix (ur. 4 grudnia 1955) – czechosłowacki skoczek narciarski. 

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1979/1980, kiedy zajął 58. miejsce w klasyfikacji generalnej. Punktował dwukrotnie w Zakopanem (5. i 14. miejsce) oraz w Sankt Moritz (15. miejsce).

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czechosłowaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1955